Перестро́йка — политические и экономические реформы, осуществлявшиеся в СССР в 1986—1991 годах. Также может означать:

 Перестройка в строительстве и архитектуре — переделка (реконструкция) здания или сооружения.
 Перестройка Морса (хирургия) в топологии — преобразование гладких многообразий, которому подвергается многообразие уровня гладкой функции при переходе через невырожденную критическую точку.
 Перестройка работы в экономике — процесс переформулирования целей и задач работы путём расширения должностных и функциональных обязанностей для обеспечения больших внутренних вознаграждений.
 Хромосомные перестройки — структурные изменения хромосом, возникающие вследствие разрывов в них, сопровождающихся в большинстве случаев воссоединением образовавшихся кусков в иных сочетаниях, чем в исходных хромосомах.
 Perestroika — советская компьютерная игра, написанная кооперативом Locis в 1990 году.
 МАЗ-2000 («Перестройка») — концепт-кар Минского автомобильного завода (1988).